Cecilio Arpesani (1853-1924) – architetto italiano
 Giustino Arpesani (1896-1980) – avvocato, diplomatico e politico italiano
 Lina Arpesani (1888-1974) – scultrice, pittrice e docente italiana